Олег Яковлевич Прищепов () — советский, казахстанский и российский футболист, выступавший на позиции вратаря. Сыграл 78 матчей в высшей лиге Казахстана.

Биография 
На взрослом уровне начал выступать в 17-летнем возрасте в составе «Жетысу» из Талды-Кургана во второй лиге СССР. За два последних сезона чемпионата Союза принял участие в 20 матчах. После распада СССР стал со своей командой участвовать в чемпионате Казахстана. В 1993 году его команда вылетела из высшей лиги, однако на следующий год заняла второе место в первой лиге и вернулась обратно, уже под названием «Кайнар». Всего голкипер сыграл 78 матчей в высшей лиге Казахстана и 29 — в первой. Является одним из «лидеров» чемпионата Казахстана по числу пропущенных голов в среднем за матч, так как пропускал в среднем почти по 2 гола.

В 1997 году переехал в Россию и стал выступать во втором дивизионе за «Чкаловец». В дальнейшем сменил ещё несколько команд второго дивизиона — братский «Сибиряк», «КАМАЗ», «Газовик» из Оренбурга, магнитогорский «Металлург» и «Энергетик» из Урени. Завершил профессиональную карьеру в 33-летнем возрасте.

После окончания игровой карьеры работает тренером вратарей (в Оренбурге; в сезоне-2012/13 — в Тюмени).

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Футболисты России
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Сибиряк»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Металлург-Магнитогорск»
Игроки ФК «Энергетик» Урень
Футбольные тренеры России